Турков — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Турков, Андрей Михайлович (1924—2016) — российский критик и литературовед.
 Турков, Владимир Александрович (более известный как MC Вспышкин; 1936—2011) — российский диджей, электронный музыкант, радиоведущий.
 Турков, Геннадий Леонидович (1945—2020) — украинский поэт и переводчик.
 Турков, Даниил (род. 1988) — латвийский футболист, нападающий.
 Турков, Денис Ильич (1904—1943) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.



См. также